Okręty US Navy o nazwie USS "Castine":
 Pierwszy  był kanonierką zwodowaną w 1892. Wycofany ze służby w 1919.
 Drugi  był kanonierką. Wcześniej nosił nazwę PC-452. Przeklasyfikowany 10 marca 1945.

Castine